Tesseract (englisch für Tesserakt) steht für:

 Tesseract (Software), eine Texterkennungssoftware
 ein Computerspiel, siehe Cube 2: Sauerbraten
 Yamaha Tesseract, eine Motorrad-Studie von Yamaha Motor

Musik:
 TesseracT (Band), eine englische Band
 Tesseract Records, ein niederländisches Technolabel